Темиргалиев — тюркская фамилия. Известные носители:
 Темиргалиев, Кабден (1923—1960) — советский животновод в Западно-Казахстанской области, Герой Социалистического Труда (1948).
 Темиргалиев, Нурлан Темиргалиевич (род. 1947) — казахстанский учёный-математик, академик Международной академии наук высшей школы.
 Темиргалиев, Рустам Ильмирович (род. 1976) — первый заместитель Председателя Совета министров Республики Крым (2014).	
 Темиргалиев, Саин Жангалиевич (род. 1934) — казахстанский учёный, кандидат экономических наук, профессор, горный инженер-маркшейдер, электромеханик.
 Темиргалиев, Жамагат Хафизович (род. 1946) — советский и казахский дирижёр, композитор.